Wölfling je zdrobnělina německého  a znamená vlče či vlček. Může odkazovat na:

 německé jméno obce Vlčí
 německé jméno zaniklého sídla Velflík

příjmení
 občanské jméno arcivévody Leopolda Ferdinanda Salvátora: Leopold Wölfling

Německé názvy sídel v Česku